B28 ou B-28 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 B28, une bombe nucléaire américaine ;
 North American XB-28, un bombardier américain.

Route 
  Bundesstraße 28, une route fédérale allemande reliant la frontière française à Senden.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres